Planeta dinosaurů může být:
 Planeta dinosaurů (2003) – dokument z roku 2003
 Planeta dinosaurů (2011) – dokument z roku 2011
 Planeta dinosaurů (1993) – italský dokumentární sci-fi z roku 1993